Камагвеј има више значења:

 Камагвеј (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Камагвеј, Лос Венадос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику